Thomson je priimek več oseb:
 Andrew Thomson - več znanih ljudi
 Earl Thomson - več znanih ljudi
 Johnny Thomson (1922–1960), ameriški dirkač Formule 1
 Joseph John Thomson (1856–1940), škotski fizik
 George Thomson - več znanih ljudi
 William Thomson (1824–1907), škotski fizik in inženir
 William McKenzie Thomson (1898–1987), kanadski letalski častnik in vojaški pilot

Glej tudi 
 Thompson